Николай Григорьевич (Генрихович) Лейков (1878—1909) — инженер-механик флота, участник Русско-японской войны, Георгиевский кавалер, подполковник Корпуса инженер-механиков флота.

Биография 
Родился в 1878 году.

В 1900 году, после окончания Морского инженерного училища Императора Николая I в Кронштадте, был произведён в младшие инженер-механики и назначен на бронепалубный крейсер «Варяг», который строился в Филадельфию (США) на заводе Крампа.

В составе экипажа крейсера «Варяг» старший судовой механик помощник старшего инженер-механика Н. Г. Лейков совершил переход из Америки в Россию на Балтику, а затем на Дальний Восток.

В самом начале Русско-японской войны 1904—1905 годов крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» находились в нейтральном корейском порту Чемульпо;  1904 года они приняли неравный бой с кораблями противника. Бой длился 50 минут. За это время «Варяг» выпустил по противнику 1105 снарядов, но и сам получил 5 подводных пробоин, З1 моряк был убит, около 200 человек было ранено. Не имея возможности продолжать бой, корабль вернулся в Чемульпо. Весь экипаж крейсера проявил храбрость и самоотверженность во время боя.
Высочайшим приказом от 23 февраля 1904 года помощник старшего инженер-механика Н. Г. Лейков был награждён Орденом Святого Георгия IV степени.

 года подполковник Н. Г. Лейков покончил жизнь самоубийством на почве психического расстройства. Свидетельство о смерти составил бывший старший врач крейсера «Варяг» коллежский советник Михаил Храбростин. Был похоронен на Митрофаниевском кладбище в Санкт-Петербурге.

Награды 
 Орден Святого Георгия 4-й степени (Высочайший Приказ от 23.02.1904);
 Медаль «В память царствования императора Александра III» (1896);
 Медаль «За бой „Варяга“ и „Корейца“» (1904);
 Медаль «В память русско-японской войны» (1906);
 Орден Красного орла 3-й степени (Пруссия, 1901).

Семья 
 Сын (1905 г. р., старший сын) — Георгий Николаевич, рассыльный в госпитале в период гражданской войны, курсант военно-технического училища, с 25.09.1923 в РККА, флотский артиллерист. В 1941 −1945 гг. инженер-капитан 2 ранга Лейков Н. Г. работал в аппарате ГКО, выполняя правительственные задания по производству и обеспечению боеприпасами фронтов Великой Отечественной войны. Награждён орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды; орденом Почёта, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы» и другими.
 Сын (младший) — Михаил Николаевич погиб на войне.

Примечания

Литература 
 Граф Г. К. Императорский Балтийский флот между двумя войнами. 1906—1914 СПб.: издательство «Русско-Балтийский информационный центр „Блиц“», 2006.
 Русско-японская война 1904—1905 г.г. Работа исторической комиссии по описанию действий флота в войну 1904—1905 гг. при Морском Генеральном штабе. Кн. 1.
 «Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия»/ Биобиблиографический справочник, М., РГВИА, 2004.
 Пароменский А. Исторический очерк Морского инженерного училища императора Николая I. 1798—1898. В 3-х выпусках.-СПб.: Типография В. Л. Тиханова, 1898—1911.
 Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени Ф. Э. Дзержинского, исторический очерк, издание училища, Ленинград, 1990 г.
 Кузинец И. М. «Адмиралтейская Академия». — Москва: Изд. дом «Руда и металлы», 1998. — 640 с.: ил. (суперобложка)
 Мельников Р. М. Крейсер «Варяг». Судостроение. 1983.

Ссылки 
 Благотворительный фонд поддержки военно-морского флота "КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
 Список кавалерам ордена св. Георгия и Георгиевского оружия, имеющим чины по Морскому ведомству.

Выпускники Морского инженерного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Похороненные на Митрофаниевском кладбище
Самоубийцы